A tríplice coroa, em esportes, é um título não oficial dado a uma equipe ou esportista que conquista três importantes títulos na mesma temporada ou em certa sequência.

Origens 
A simbologia da "tríplice coroa" remete ao período dos grandes impérios, evocando a figura de um rei ou militar, que administra simultaneamente três territórios. Está presente no Brasão de armas da Suécia, da província de Munster (Irlanda) e da cidade de Kingston upon Hull (Inglaterra), entre outros. "Tríplice coroa" é também um dos nomes dados à Tiara papal ("Tríplice Tiara" ou "Triregnum"), utilizada desde o século XIV como símbolo da autoridade do Papa da Igreja Católica e abandonada por Paulo VI em 1963, que encerrou a segunda sessão da Concílio Vaticano II. O 3 é um número de forte simbolismo em diferentes áreas.

O termo tríplice difere das equivalentes sucessoras (quádrupla, quíntupla e sêxtupla), não sendo tripla coroa uma expressão habitual, do mesmo modo que quadrúplice coroa também não o é. Dentre os sinônimos, um usual é triplete.

Em Diva, livro de 1864 de José de Alencar, o escritor cearense fez o seguinte uso da expressão: (...) não perdoavam a Emília tantas superioridades, como ela tinha; pois cingia-lhe a fronte a tríplice coroa da beleza, do espírito e da riqueza (p. 10).

Futebol 
Entidades esportivas, imprensa especializada e estudiosos do esporte consideram diferentes conceitos de "tríplice coroa" no futebol, mas não existe um real caráter de "oficialidade", sendo uma conquista simbólica, com o seu significado segundo o consenso social.

De forma ampla, pode-se ter como referência não uma temporada-ano, como é mais comum, mas uma sequência de conquistas consecutivas, interligadas ou não, mesmo em anos diferentes.

Outrossim, o termo é usado quando se conquista os diferentes níveis (profissional, sub-20 e sub-17, por exemplo) de certa competição seguidamente.

Tríplice internacional 

Conceito popular no futebol brasileiro para conquistas internacionais sequenciadas. Para as seleções nacionais, o termo é usado em conquistas diferentes consecutivas ou conquistas dos diferentes níveis da mesma disputa.

Continental treble 

Na Europa, chama-se "Double" ("Dobradinha") a conquista, em uma mesma temporada, do campeonato e da copa de um país. A "tríplice coroa", em geral chamada de "Treble" ou "Continental Treble" (mas também "Triple Crown"), é conferida ao clube que, além de conquistar o "Double" no seu país, vence também a Liga dos Campeões.

Em mais de 60 anos de Campeonato Europeu de Clubes, apenas 9 vezes uma equipe conquistou a Tríplice Coroa Europeia (copa e campeonato domésticos e a Champions League), formando um conjunto de 7 times:

 Celtic da Escócia: 1966–67. Treinador: Jock Stein;
 Ajax da Holanda: 1971–72. Treinador: Rinus Michels;
 PSV Eindhoven da Holanda: 1987–88. Treinador: Guus Hiddink;
 Manchester United da Inglaterra: 1998–99. Treinador: Alex Ferguson;
 Barcelona da Espanha: 2008–09 e 2014-15 (duas vezes). Treinador: Pep Guardiola (2009); Luis Enrique (2015);
 Internazionale da Itália: 2009–10. Treinador: José Mourinho;
 Bayern de Munique da Alemanha: 2012-13 e 2019–2020 (duas vezes). Treinador: Jupp Heynckes (2013); Hans-Dieter Flick (2020). 

Considerando a Copa da UEFA, foram os vencedores:

 IFK Göteborg da Suécia: 1981–82;
 Galatasaray da Turquia: 1999–00;
 FC Porto de Portugal: 2002-03 e 2010-11 (duas vezes);
 CSKA Moscou da Rússia: 2004–05.

Domestic treble 
Alguns países, além do campeonato e copa, possuem uma copa secundária nacional, geralmente acessível apenas para as equipes melhores colocadas em seu sistema de liga nacional ("taça da liga"). Assim, fala-se em "Domestic Treble".

Dois exemplos da façanha: Benfica conseguiu um inédito feito na temporada de 2013/2014 ao conquistar Primeira Liga, Taça de Portugal e Taça da Liga (esta última inaugurada em 2007/08); Celtic venceu Campeonato Escocês, Copa da Escócia e Copa da Liga Escocesa de 2017 a 2020, uma "quádrupla coroa de tríplices coroas".

Futebol brasileiro 

A "tríplice coroa brasileira", como ficou consagrada a trinca do Cruzeiro em 2003, envolveria as duas grandes competições da CBF (Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil) e o estadual. De modo geral, no Brasil usa-se o termo "tríplice coroa" para a conquista de três títulos oficiais quaisquer numa mesma temporada.

Tríplice coroa de artilharia e prêmios 

 Adriano, na Copa das Confederações de 2005, foi campeão do torneio, artilheiro e considerado o melhor jogador.
 Robert Lewandowski, em 2020, se tornou o primeiro jogador a ser artilheiro isolado da Champions (15 gols), do campeonato nacional (34 gols na Bundesliga) e da copa nacional (6 gols na Copa da Alemanha).

Automobilismo 

A tríplice coroa do automobilismo é composta pelas três seguintes conquistas: O Grande Prêmio de Mônaco, as 500 Milhas de Indianápolis e as 24 Horas de Le Mans.

Beisebol 

No beisebol, a tríplice coroa não se refere a títulos conquistados pelos clubes, mas sim a conquistas dos atletas individualmente.

Ciclismo

Surf

Turfe

Fora do âmbito esportivo 

Fala-se em "tríplice coroa da atuação" (em inglês, "Triple Crown of Acting") para atores ou atrizes que sejam premiados por seus trabalhos nos três diferentes veículos: cinema, teatro e televisão, respectivamente com os Prêmios Óscar, Tony e Emmy.

No mundo dos concursos de beleza, a imprensa especializada dos Estados Unidos atribui a "tríplice coroa" para modelos que sejam premiadas em seu estado nos três diferentes sistemas (Miss Teen USA, Miss USA e Miss America).

Ver também 
 Dobradinha
 Quádrupla coroa
 Quíntupla coroa
 Sêxtupla coroa

Bibliografia 

 De Souza, Alexsandro; Olivieri, Anderson. 2003 - A tríplice história de um time mágico. Ed. Número Um. 2018.
 Olivieri, Anderson. 2003, o ano do Cruzeiro: Diário da Tríplice Coroa. Ed. Número Um. 2015.

Filmografia 
 1981: O Ano Rubro-Negro, 2012. ESPN.
 A tríplice coroa verde, 2021. S. E. Palmeiras.

Ligações externas 
 PORQUE NUNCA HOUVE UMA TRÍPLICE COROA 'À MODA EUROPA' NO BRASIL. Canal do VSR (Youtube).

Desportos
Competições desportivas
Terminologia do futebol